Lapeyre steht für:

 Lapeyre, eine französische Gemeinde im Département Hautes-Pyrénées.

Lapeyre ist der Familienname folgender Personen:

 Patrick Lapeyre (* 1949), französischer Schriftsteller und Lehrer
 Xavier Lapeyre (* 1942), französischer Autorennfahrer

Siehe auch:
 Lapeyrère